LEP steht für:
 Landesentwicklungsplan oder Landesentwicklungsprogramm, die landesweiten Festlegungen zur Raumordnung auf Landesebene
 Large Electron-Positron Collider, ein ehemaliger Teilchenbeschleuniger am CERN bei Genf
 Lupus erythematodes profundus, eine Form der Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes beim Menschen
 Leistungserfassung von Pflegeleistungen, eine Methode zur Erfassung pflegerischer Dienstleistungen
 Ludwig-Erhard-Preis (ILEP), eine Auszeichnung für nachhaltige Spitzenleistungen und Wettbewerbsfähigkeit (nicht zu verwechseln mit dem Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik)
 Luftdruckenergiepatrone, eine Umrüstmöglichkeit von scharfen Schusswaffen zu Luftdruckwaffen
 Laser-evozierte Potenziale, eine neurophysiologische Untersuchungsmethode
 Light Emitting Plasma, diese Technologie dient der Erzeugung von Licht in Quarzlampen mit Hilfe von Mikrowellen

Lep steht für:
 das Sternbild Hase (lat. Lepus) in der Nomenklatur der Fixsterne
 einen Ton, der mit Ozokerit getränkt ist

lep steht für:
 Lepcha (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

LEP